StopFake —  созданный в 2014 году украинский интернет-проект по проверке фактов. На сайте проекта публикуются сведения о «фейковых новостях» из различных источников и объясняется, почему материалы «не соответствуют действительности».

История 
StopFake был запушен как волонтёрский интернет-проект в марте 2014 года Ольгой Юрковой, Евгением Федченко, студентами и преподавателями Могилянской школы журналистики..

Шеф-портала Delo.UA Катерина Венжик в беседе с корреспондентом сетевого издания Лента.ру, относительно истории создания, заявила следующее: «Просто на выходных обсуждали, что делать со всем этим потоком информационного, простите за прозу, дерьма, которое выливается и в наше, и в ваше пространство… Начали с предложения работать с иностранными журналистами, потому что они тоже зачастую берут изначально неправильные исходные данные. Потом решили, что и для своих тоже неплохо бы проводить пояснительную работу. Так довольно быстро пришли к тому, что нужен сайт, на котором собирались бы фейки и сразу [давалось бы] их опровержение. Лучше ― на нескольких языках».

Изначально сайт StopFake.org был создан для борьбы с фейками о событиях в Украине и разоблачения пропаганды, однако позднее тематика его разоблачений была расширена. По состоянию на 2020 год сайт функционирует на тринадцати языках и занимается не только опровержение фейков, но и созданием архива пропаганды, его анализом, проведением тренингов по верификации информации.

По состоянию на 2021 год сайт заблокирован в России, при этом в официальном реестре Роскомнадзора он не находится.

Сотрудничество и финансирование 
Финансовую помощь проекту оказывали Международный фонд «Возрождение», Национальный фонд демократии, министерство иностранных дел Чешской республики,  и .

Начиная с марта 2020 года, StopFake и VoxCheck (проект платформы ) стали партнёрами фактчекинговой программы Facebook на Украине, получив право удалять те учётные записи и контент, которые расцениваются как нарушающие стандарты сообщества или же его рекламную политику, бороться с распространением дезинформации и фальшивыми новостями, а также информировать обо всём этом пользователей социальной сети, предоставляя дополнительные подробности и контекст о постах.

В июле 2020 года украинская журналистка  опубликовала в сетевом издании «Заборона» статью о связях StopFake с ультраправыми. После этого она стала объектом преследований и угроз и бежала из Киева, опасаясь за свою жизнь. В её защиту высказалась организация Human Rights Watch. Редакция StopFake отвергает обвинения в наличии связей с ультраправыми и предвзятости, называя статью Сергацковой частью кампании клеветнических «информационных атак».

В июле 2020 году StopFake стала партнёром Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, договорившись о сотрудничестве в сборе, мониторинге, обработке и анализе дезинформации.

Оценки и критика 
Московский корреспондент The New York Times Эндрю Крамер отмечает, что StopFake «высоко уважается в журналистских кругах в Киеве» за его разоблачения недостоверных новостей, а также что StopFake разоблачало некоторые крупные недостоверные новости об Украине.

Писатель и журналист Politico Виджай Махешвари () называет журналистскую школу StopFake «волшебниками» в развенчивании недостоверных новостей.

Корреспондент радиостанции Голос Америки Вадим Аленичев заявил, что на сайте StopFake можно найти подробное описание методологии работы с информацией, которую проверяет их команда, а сам проект претендует на полную открытость, независимость и непредвзятость.

Издание Meduza пишет, что StopFake помогли разоблачить недостоверность новостей про кадр обстрела малайзийского «Боинга», показанный по «Первому каналу» в 2014 году.

Награды 
В 2014 году сайт получил награду The BOBs за лучший проект на русском языке от издания Deutsche Welle.

В 2016 году основатель сайта Ольга Юркова попала в ежегодный список New Europe 100 для центрально- и восточноевропейских стран, составленный ResPublica, Google,  и Financial Times.

В 2017 году получил Премию демократии для организаций, находящихся «на передовой борьбы с глобальной проблемой дезинформации и ложных новостей» от Национального демократического института по международным вопросам.

См. также 
 EUvsDisinfo

Примечания

Литература 
 Knaldarova I., Pantti M. Fake News: The narrative battle over the Ukrainian conflict // Журнал «Journalism Practice», изд. Routledge. — № 7. — 2016 год. — С. 891—901
 M. Haigh, NI. Kozak, T. Haigh. The Social Study of Information Work: StopFake. org and Ukraine’s Online War with Russia // Журнал «Journalism Studies». — № 14. — 2018 год. — С. 2062—2087
 Anastasia Vladimirova Debunking Russia’s fake popular struggle in Ukraine // Waging Nonviolence, 13.10.2015

Ссылки 
 Сайт StopFake

Сайты, занимающиеся фактчекингом